

Чупіно — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Чупіно — село, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Чупіно — селище, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Чупіна